A 2016–2017-es LEN-bajnokok ligája a legrangosabb európai vízilabda-versenysorozat, a LEN-bajnokok ligája 54. kiírása, amelyet az Európai Úszószövetség szervezett és bonyolított le. A kupasorozat 2016. szeptember 30-án vette kezdetét és a budapesti Duna Arénában rendezett hatos döntővel (Final Six) ért véget május 25. és 27. között. A fináléban a címvédő horvát Jug Dubrovnikot legyőző Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP ötödik magyar csapatként, története során először nyerte meg a legrangosabb klubtrófeát.

Részt vevő csapatok

Eredmények

1. selejtezőkör 
Ebben a körben 15 csapat vesz részt, amelyeket három négy- és egy háromcsapatos csoportba sorsoltak. Az első két helyezett jut tovább a második körbe.

A csoport 
A csoportmérkőzéseket Nagyváradon rendezték.

 1. forduló

2. forduló

 3. forduló

B csoport 
A csoportmérkőzéseket Budapesten rendezték.

 1. forduló

 2. forduló

 3. forduló

C csoport 
A csoportmérkőzéseket Portóban rendezték.

 1. forduló

2. forduló

 3. forduló

D csoport 
A csoportmérkőzéseket Vallettában rendezik.

 1. forduló

2. forduló

 3. forduló

2. selejtezőkör 
Ebben a körben 16 csapat vesz részt, amelyeket négy négycsapatos csoportokba sorsoltak. A csoportokból az első helyezett jut a csoportkörbe.

E csoport 
A csoportmérkőzéseket Egerben rendezik.

1. forduló

2. forduló

3. forduló

F csoport 
A csoportmérkőzéseket Bresciában rendezik.

1. forduló

2. forduló

3. forduló

G csoport 
A csoportmérkőzéseket Herceg Noviban rendezik.

1. forduló

2. forduló

3. forduló

H csoport 
A csoportmérkőzéseket Fiuméban rendezik.

1. forduló

2. forduló

3. forduló

Rájátszás 
A rájátszásba a 2. selejtezőkör négy csoportjának győztese és ezüstérmese került. A párosításokat sorsolással alakították ki úgy, hogy minden csoportelsőhöz egy másik csoport 2. helyezettjét sorsolták, a továbbjutásról pedig oda-visszavágós rendszerben döntöttek.

 Csoportelsők
  SM Verona, az A csoport győzteseként
  AN Brescia, a B csoport győzteseként
  Jadran Herceg Novi, a C csoport győzteseként
  CSM DiGi Oradea, a D csoport győzteseként

 Csoportmásodikok
  ZF–Eger, az A csoport ezüstérmeseként
  OSC Budapest, a B csoport ezüstérmeseként
  Hannover 1898, a C csoport ezüstérmeseként
  Primorje EB Rijeka, a D csoport ezüstérmeseként

Párosítások 
Az első mérkőzéseket 2016. október 26-án, a visszavágókat november 9-én játszották.

|}

Mérkőzések

Csoportkör 

A csoportokból az első három helyezett jut a Final Six-be.

A csoport

B csoport

Final Six

Végeredmény

Jegyzetek

Források 
 Férfi vízi BL: kétgólos sikerrel döntőbe jutott a Szolnok nemzetisport.hu, 2017. május 26.
 Szolnoki gála, 13 év után újra magyar BL-győztes! nemzetisport.hu, 2017. május 27.

2016 a vízilabdában
2017 a vízilabdában
Nemzetközi vízilabdakupák